Calendar Girl (1947), een film van Allan Dwan
Calendar Girl (1993), een film van John Whitesell